BMW Open 2014 — 99-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 28 апреля по 4 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томми Хаас
 в парном разряде —  Яркко Ниеминен и  Дмитрий Турсунов

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Фабио Фоньини (№ 13 в мире на тот момент). Четвёртый номер посева француз Гаэль Монфис снялся с соревнований из-за травмы лодыжки. Сам же турнир, выиграл словак Мартин Клижан, который пробился на турнир через квалификационный отбор. В полуфинале он обыграл прошлогоднего чемпиона Томми Хааса, а в финале первого номера посева Фабио Фоньини. Этот титул стал вторым в карьере для Мартина и что примечательно, вновь в финале (первый раз в Санкт-Петербурге-2012) он обыгрывает итальянца Фоньини.
 
В парном турнире победу одержала третья сеяная пара Джейми Маррей / Джон Пирс. Соперниками по финалу стала британская пара Колин Флеминг / Росс Хатчинс.
Прошлогодние чемпионы Яркко Ниеминен и Дмитрий Турсунов не защищали свой титул, однако Ниеминен участвовал в турнире в паре с Рамизом Джунейдом и уступил в четвертьфинале.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартин Клижан обыграл  Фабио Фоньини со счётом 2-6, 6-1, 6-2.
 Клижан выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини сыграл 3-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= И. Карлович
| RD1-score03-1=64
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Д. Браун
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Н. Давыденко
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Дельбонис
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Т. Беллуччи
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= И. Додиг
| RD1-score08-1=60
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= А. Зверев
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ю. Мельцер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С. Стаховский
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= П. Гоёвчик
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Я.-Л. Штруфф
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ф. Лопес
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ф. Фоньини
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Д. Браун
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ф. Дельбонис
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Т. Беллуччи
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= Р. Беранкис
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ю. Мельцер
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=66

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Стаховский
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Я.-Л. Штруфф
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ф. Фоньини
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Т. Беллуччи
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=LL
| RD3-team03= Р. Беранкис
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Я.-Л. Штруфф
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ф. Фоньини
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Я.-Л. Штруфф
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Джейми Маррей /  Джон Пирс''' обыграли  Колина Флеминга /  Росса Хатчинса со счётом 6-4, 6-2.
 Маррей выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Апрель 2014 года
Май 2014 года
2014